Bicho (portugiesisch „Tier“, „Biest“) steht für:

 Bicho (Fußballspieler), eigentlich Javier Fernández Abruñedo (* 1996), spanischer Fußballspieler
 Bicho (Album), Studioalbum von Caetano Veloso von 1977

Bicho ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Bicho (* 1980), portugiesischer Fußballspieler